A Michael Jackson: The Immortal World Tour (magyarul: Michael Jackson: A Halhatatlan, Világ Turné) az első hivatalos színházi produkció, amely a Michael Jackson témákat és a Cirque du Soleil kortárs cirkusz műfajú előadását ötvözi, hogy létrehozzon egy koncert élményét. A show-t Michael Jackson hagyatéka segítségével készítették. Az aréna bemutató, amely nagyon hasonlított egy rock koncertre, a kanadai Montréalban volt 2011. október 2-án. Ezután a műsor mintegy két évet Észak-Amerikában turnézott, majd Európában és a világ többi részén.

A Michael Jackson Company LLC együttműködést kötött a Cirque du Soleillel annak érdekében, hogy létrehozza a koncertet. Ennek része volt a 250 millió dolláros szerződés is, melyben a Sony lehetővé tette, hogy 2017-ig kiadja az Immortal című albumot.

2011 decemberében, mindössze két hónappal a show indulása után, elfogyott már több mint 100 millió jegy, és az előadás lett a Legtöbbet utazó műsor Amerikában a Forbes magazin szerint.

Az Immortal eddig 300 millió dollárt generált, és elérte a több mint 2 milliós nézőszámot világszerte. 2012-ben vezette a slágerlistákat, a Legnagyobb bevételt hozó turné lett az Egyesült Államokban a maga 163 millió dollárjával.

Műsorszámok 
Az egész műsor alatt Michael Jackson számai hallhatók.

A műsorban több artistaszám és tánckoreográfia látható:
 Scream/Childhood: A város felébred.
 Wanna Be Startin’ Somethin’: Tánc.
 Shake Your Body (Down to the Ground): Öt fanatikus kép be akar jutni Sohaországba.
 Dancing Machine: Tánc.
 Ben: Megünnepeljük, hogy Michael szerette az állatokat.
 This Place Hotel: Légi tangó.
 Smooth Criminal: Tánc rutin.
 Dangerous: Rúdtánc akrobatika.
 Fanatics - The Jackson 5 Medley: Sohaországban.
 Mime: Beatbox.
 Human Nature: Légi karika.
 Scary Story - Is It Scary: Hajlékonyság.
 Bats - Threatened: Légtornászszám.
 Thriller: Parkour szám.
 Swans - I Just Can’t Stop Loving You: Légi gurtni duó.
 Beat It: A Fanatáziások manipulálják Michael ikonját.
 Jam: Hiphop tánc kosárlabdával.
 Earth Song: Az összegubancolódott fa.
 Scream: Férfi ritmikus gimnasztika és légtornászszám.
 Gone Too Soon: Négy ló egy balladában.
 They Don’t Care About Us: Tánc.
 Heal the World - Will You Be There: A művészek piros szívekkel ereszkednek a színpadra.
 I’ll Be There: A fiatal 11 éves Michael hangja, és egy zongora szóló.
 Immortal Megamix - Can You Feel It/Don’t Stop ‘til You Get Enough/Billie Jean/Black or White: A világ tánc stílusai.
 Man in the Mirror: Finálé, Michael Jackson ünneplése

Műsorrend 
A két rész között húszperces szünet van.

I. rész 

 Nyitókép Megamix
Dirty Diana
Get On The Floor
P.Y.T. (Pretty Young Thing)
Heartbreaker
The Way You Make Me Feel
You Rock My World
Unbreakable
Blood on the Dance Floor
Baby Be Mine
Rock with You
Lovely One
Burn This Disco Out
 Workin' Day and Night
 The Immortal Intro (Videó)
 Childhood
 Wanna Be Startin’ Somethin’
 Shake Your Body (Down to the Ground) (csak bizonyos műsorokon)
 Dancing Machine (Blame It On The Boogie minta, gitár intro Why You Wanna Trip on Me)
 Ben
 Cselló Szóló (This Place Hotel minta)
 Gengszter Medley
This Place Hotel
Smooth Criminal
Dangerous (In the Closet változat)
 Mime Segment: Another Part Of Me ((I Like) The Way You Love Me, Stranger in Moscow, Speed Demon, Hollywood Tonight, és This Is It minta)
 The Jackson 5 Medley
I Want You Back
ABC
The Love You Save
 Human Nature (Speechless intro minta)
 Scary Story Medley
Is It Scary
Threatened (Monster, Ghosts és Somebody’s Watching Me minta)
Thriller

II. rész 

You Are Not Alone / I Just Can’t Stop Loving You (Spanyol verzió, "Todo Mi Amor Eres Tu")
 Beat It / Jam (State of Shock és Bad minta)
 Earth Song (Planet Earth)
 Scream (Little Susie minta)
 Gone Too Soon  (csak bizonyos műsorokon)
 They Don’t Care About Us (Scream minta)
 Will You Be There (Heal the World minta)
 I‘ll Be There (Videó)
 Immortal Megamix
Can You Feel It
Don’t Stop ‘til You Get Enough
Billie Jean
Black or White (Can You Feel It minta)
 Man in the Mirror
 Kivonolú zene: Remember the Time / Bad

Hang és kép 
A Michael Jackson: The Immortal World Tour című műsor hivatalos turné videója
A Michael Jackson: The Immortal World Tour című műsor hivatalos TV felvétele

Turné 

A Michael Jackson: The Immortal World Tour premiere 2011. október 2-án volt Montréalban, mint az összes többi Cirque du Soleil-előadásnak.

Elmaradt előadások

Jegyzetek

Fordítás

Források

További információk 
A Michael Jackson: The Immortal World Tour show honlapja 
A műsor az IMDb-n
PORT.hu-adatlap

Kapcsolódó szócikkek 
Cirque du Soleil

Cirque du Soleil